Zangwill ist der Familienname folgender Personen:

 Israel Zangwill (1864–1926), britischer jüdischer Schriftsteller, Essayist, Journalist und politischer Aktivist 
 Oliver Zangwill (1913–1987), britischer Neuropsychologe